SUN5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 379 амінокислот, а молекулярна маса — 43 081.

Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез. 
Локалізований у ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки